Попрыгунчик:
 «Попрыгунчик» — одно из просторечных названий «лежачего полицейского».
 Jack-in-the-box («Джек в коробочке», «попрыгунчик») — детcкая игрушка.
 Попрыгунчик (мяч-каучук) — детская игрушка.
Также:
 «Попрыгунчики» — преступная группировка, совершавшая разбойные нападения в 1918—1920 годах в Петрограде.
 Jumpin’ Jack Flash (вспышка «Джека-Попрыгунчика») — песня британской рок-группы The Rolling Stones.
 «Джек-попрыгун» () — кинофильм Пенни Маршалл (1986, США).

См. также